Ел Ранеро има више значења:

 Ел Ранеро (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранеро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранеро, Лагуна де Пиједра (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранеро (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику